Poślizg cenowy (ang.: slippage) – pojęcie dotyczące kontraktów futures jak również innych instrumentów finansowych. Jest to różnica pomiędzy szacowanymi kosztami transakcji i rzeczywistą sumą zapłaty.

Giełda